Dénes Lajos (1879–1942) esztéta, tanár
 Dénes Lajos (1924–1991) agrármérnök, főiskolai tanár
 Dénes Lajos (1937) állatorvos, édesvízi halászati szakmérnök, mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszterhelyettes